Tout Saigne (2000) est le premier album de La Clinique, groupe composé des rappeurs Charly Waits, Doumbia & Papillon

Titres
Intro
C'est reparti
On avance
Aïe maman bobo
109 Radio
Quelques kilos - Featuring Djamatik (Nèg' Marrons)
Paranoïaque
Star - Featuring Singuila
Mal à la racine
Zion
Faites du bruit - Featuring Casey
Tout saigne 2
Le jour viendra
La playa
Clinique 2000
Les gospels

Singles extraits de l'album

La playa
C'est reparti
Star

Album de hip-hop français